VV Dokkum is een amateurvoetbalclub uit Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland, Nederland. De club is opgericht op 23 april 1926. Het eerste elftal speelt in de Vierde klasse zaterdag (2020/21). Het tenue bestaat uit een shirt met verticaal groen/witte streken, witte broek en groene sokken.

VV Dokkum speelt op het Harddraverspark aan de Harddraversdijk. Dokkum was van oorsprong een zondagclub, maar speelt tegenwoordig met haar hoofdmacht op de zaterdag.

Competitieresultaten 1969–2018 

 2003: de beslissingswedstrijd op 13 mei bij SV Donkerbroek om het klassekampioenschap in zaterdag 7A werd met 3-1 gewonnen van SV Blokzijl

|
|
|
|
|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Dokkum
Sport in Noardeast-Fryslân